Circle () — одиннадцатый студийный альбом финской рок/метал-группы Amorphis.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Jan Rechberger — Drums
 Esa Holopainen — Guitars (lead)
 Tomi Koivusaari — Guitars (rhythm)
 Santeri Kallio — Keyboards
 Niclas Etelävuori — Bass
 Tomi Joutsen — Vocals

Приглашённые музыканты 
 Sakari Kukko — Flutes, Saxophone
 Tuukka Helminen — Cello
 Mari M — Vocals

Прочие 
 Tom Bates — Artwork, Layout
 Peter Tägtgren — Producer, Recording, Engineering, Mixing
 Jan Rechberger — Engineering (additional)
 Santeri Kallio — Engineering (additional)
 Jonas Kjellgren — Mastering
 Pekka Kainulainen — Lyrics
 Erkki Virta — Lyrics Translation

Примечания

Ссылки 

Альбомы Amorphis
Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы, спродюсированные Петером Тэгтгреном